Ярусов — фамилия:

 Ярусов, Даниил Сергеевич (род. 2007) — российский футболист, вратарь.
 Ярусов, Дмитрий Антонович (1914—1993) — Герой Социалистического Труда (1961).
 Ярусов, Иван Фёдорович (1934—2007) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Ярусово
 Ярус